BHT est un sigle qui peut signifier :
 hydroxytoluène butylé, un additif alimentaire ;
 Branch History Table, selon la liste des abréviations en informatique ;
 Bottom Hole Temperature, une mesure de forage ;
 bernard l'hermite terrestre ou Coenobita sp., un crustacé.

BHT est un code qui peut signifier :
 Bhoutan, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 .

Code